Фёдор Ромодановский: Ромодановский, Фёдор Борисович († 1573) — князь, воевода.
 Ромодановский, Фёдор Васильевич — князь, воевода.
 Ромодановский, Фёдор Юрьевич (ок. 1640—1717) — князь-«кесарь», русский государственный деятель.